Collegio elettorale di Ceva – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ceva – collegio elettorale del Regno d'Italia